Capis Silvi (en llatí: Capys Silvius) fou un dels reis d'Alba Longa, fill d'Atis Silvi, avantpassat de l'emperador August. El nom Capys podria ser una paraula d'origen etrusc amb el significat de «falcó». Era descendent del mític troià Enees. El va succeir Capetus, probablement fill seu.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 
 

Reis d'Alba Longa